Лас Милпитас има више значења:

 Лас Милпитас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Милпитас (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Милпитас (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Милпитас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Милпитас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику